Grazac puede referirse a: 

 Grazac, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Grazac, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Grazac, comuna francesa situada en Tarn.